Pyrofomes är ett släkte av svampar. Pyrofomes ingår i familjen Polyporaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Pyrofomes